Deze lijst bevat de Ajax-spelers die in officiële wedstrijden 50 doelpunten of meer in dienst van het eerste elftal van Ajax maakten. Er zijn nu 18 spelers die er 100 of meer hebben gemaakt. Dusan Tadic is de laatste die deze grens passeerde. 
Nummer 1 in de lijst is Piet van Reenen met 273 doelpunten. Tussen 1929 en 1938 werd deze midvoor negen seizoenen achter elkaar clubtopscorer, steeds met een gemiddelde van 1 doelpunt per wedstrijd of meer.

 Officiële wedstrijden: Competitie + Beker + Supercup + Nacompetitie + Play-offs + Europese competities + Wereldbeker
 *Alleen gegevens over het aantal competitieduels zijn bekend

Deze lijst is bijgewerkt tot en met de wedstrijd Ajax - Sparta (4-0) op 19 februari 2023.

Zie ook 
 Statistieken huidige selectie
 Club van 100 (Ajax)
 Lijst van spelers van Ajax

Topscorer
Ajax